Дихлорэтан имеет два изомера:
 1,1-Дихлорэтан, ClHC—CH
 1,2-Дихлорэтан, ClHC—CHCl